Ви́ктор Козло́в:
 Козлов, Виктор Васильевич (1919—2016) — советский организатор производства, Герой Социалистического Труда (1986).
 Козлов, Виктор Викторович (1958—2021) — советский и российский гитарист, композитор, педагог, Заслуженный артист России (1997).
 Козлов, Виктор Владимирович (род. 1945) — советский и российский учёный в области механики жидкости и газа.
 Козлов, Виктор Владимирович (род. 1990) — российский скалолаз, призёр чемпионата мира, чемпион России, член сборной команды России.
 Козлов, Виктор Дмитриевич (1916—1995) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Виктор Иванович (1924—2012) — учёный-антрополог, демограф.
 Козлов, Виктор Михайлович (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Виктор Семёнович (1905—1984) — советский дипломат.
 
 Козлов, Виктор Петрович — генерал-полковник